Out of the Doldrums kan verwijzen naar de volgende muziekstukken: 
Out of the Doldrums (album), een studioalbum van Slagerij van Kampen
Out of the Doldrums (single), een single van dit album

Homoniem muziekstuk